

Geografia

Austria 
 Sankt Georgen am Fillmannsbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Sankt Georgen am Kreischberg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau
 Sankt Georgen am Längsee – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 Sankt Georgen am Reith – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 Sankt Georgen am Walde – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg
 Sankt Georgen am Ybbsfelde – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 Sankt Georgen an der Gusen – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg
 Sankt Georgen an der Leys – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs
 Sankt Georgen an der Stiefing – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 Sankt Georgen bei Grieskirchen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen
 Sankt Georgen bei Obernberg am Inn – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis
 Sankt Georgen bei Salzburg – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung
 Sankt Georgen im Attergau – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Sankt Georgen im Lavanttal – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg
 Sankt Georgen ob Judenburg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal

Niemcy 
 Sankt Georgen – dzielnica Bayreuth
 Sankt Georgen im Schwarzwald  – miasto  w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwarzwald-Baar

Inne 
 Sankt Georgen – były klasztor benedyktynów w St. Georgen im Schwarzwald

Zobacz też 
 Georgen
 St. Georgen